Die Schreibweise biblischer Namen betrifft die Namenskonventionen zur Wiedergabe der hebräischen und aramäischen Namen der Bibel und bezeichnet:

 Orts- und Eigennamen der transkribierten und transliterierten deutschen hebräischen Bibel, siehe Schreibweise biblischer Namen (jüdische Tradition).
 Orts- und Eigennamen der transkribierten und transliterierten deutschen christlichen Bibel, siehe Schreibweise biblischer Namen (christliche Tradition).

Siehe auch: Tora